Заход на 20 километров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошёл 11 августа 2012 года. Старт и финиш прошли на улице Мэлл в центре Лондона.

Почти сразу после старта лидерство захватила олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Канискина. Ольга уверенно лидировала, на отметке 18 км она опережала всех на 17 секунд, но затем скорость Ольги стала падать. Елена Лашманова сумела опередить Каниськину за 200 метров до финиша и выиграла с новым мировым рекордом. Каниськина финишировала из последних сил, проиграв 7 секунд. Цеян Шэньцзе финишировала третьей с новым рекордом Азии.

В 2016 году Спортивный арбитражный суд подтвердил решение о дисквалификации Ольги Канискиной с аннулированием всех результатов с 15 августа 2009 года до 15 октября 2012 года. В июне 2020 года произошло перераспределение олимпийских медалей, согласно которому серебряная награда перешла к Цеян Шэньцзе, а бронза к Лю Хун.

Лашманова также была дисквалифицирована в 2014 году, но срок её дисквалификации не распространяется на период Олимпийских игр 2012 года. 21 марта 2022 года Лашманова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил и будет лишена золотой медали после аннулирования всех результатов, показанных в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года.

Рекорды 
Действующие рекорды перед соревнованием:

Следующие рекорды были установлены в течение соревнования:

Медалисты

Финал 
Старт в 17:00 по местному времени,

Примечания

Ссылки 
 Athletics at the 2012 London Summer Games:Women’s 20 kilometres Walk 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Спортивная ходьба на Олимпийских играх